Aftermath може значити:

У музиці

Гурти 
 «The Aftermath» — ірландський гурт.
 «Aftermath» — американський гурт.

Альбоми 
 «Aftermath» — альбому гурту «The Rolling Stones».
 The Aftermath — альбом Джонатана Култона.
 «Dr. Dre Presents the Aftermath» — альбом Dr. Dre.

Пісні 
 Aftermath — пісня гурту «R.E.M.».
 Aftermath — пісня гурту «The Orb».
 Aftermath — пісня гурту «Muse».

Інше 
 Aftermath Entertainment — американський лейбл звукозапису.